Ruciński oder Rucinski ist der Familienname folgender Personen:

 Andrzej Ruciński (* 1958), polnischer Politiker (Samoobrona)
 Artur Ruciński (* 1976), polnischer Opernsänger der Stimmlage Bariton